Torrent - в перекладі з англійської - злива, потік.

BitTorrent — файлообмінний протокол.
 Туррен () — муніципалітет, розташований в Автономній області Каталонія, в Іспанії.
.torrent - розширення файлу метаданих для  файлообмінного протоколу